Ел Бароте има више значења:

 Ел Бароте (Сан Луис Рио Колорадо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Бароте (Гомез Фаријас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Бароте (Густаво Дијаз Ордаз), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику